Кератин-19 () – білок, який кодується геном KRT19, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 400 амінокислот, а молекулярна маса — 44 106.

Задіяний у такому біологічному процесі як взаємодія хазяїн-вірус.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Кератини